Сеуруярви () — финская (саамская) фамилия.

Некоторые носители:
 Сеуруярви-Кари, Ирья () — финский саамский учёный-филолог, известна также как политический деятель.
 Сеуруярви, Янне () — финский саамский политик.